Alismobates är ett släkte av kvalster. Alismobates ingår i familjen Fortuyniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Alismobates